Miejscowości w USA:
 East Brookfield – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 East Brookfield – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
Gminy w USA:
 East Brookfield (ang. East Brookfield Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester